Långlandet kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Långlandet, Houtskär, Åboland, 
 Långlandet (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Långlandet (vid Aspö, Korpo), Åboland, 
 Långlandet, Kimitoön, Åboland,

Sverige

 Långlandet (naturreservat), Överkalix kommun,

Se även
Låglandet (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar